

Geografia
Sennett – villaggio statunitense nello stato di New York

Persone
George Burritt Sennett – ornitologo statunitense
Mack Sennett – regista canadese-statunitense
Richard Sennett – sociologo statunitense